Decatur County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Decatur County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001011
 Decatur County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 73000014
 Decatur County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000233